Mezopotamia – starożytna kraina na Bliskim Wschodzie
 Górna Mezopotamia – region wyżynny w północno-zachodnim Iraku, wschodniej Syrii

Zobacz też 
 Mesopotamia